POW je lahko:

 kratica za vojnega ujetnika (
 IATA kratica za letališče Portorož